Fabas (Ariège)
 Fabas (Alta Garona)
 Fabas (Tarn-et-Garonne)